Arthur Gore, detentore del titolo, ha battuto nel challenge round Josiah Ritchie 6-8 1-6 6-2 6-2 6-2.

Tabellone

Challenge Round

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1909